Långgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långgrynnan (i Norra Gloppet, Korsholm), Österbotten, 
 Långgrynnan (i Revöfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Långgrynnan (vid Rönnskären, Malax), Österbotten, 
 Långgrynnan (vid Trutören, Malax), Österbotten, 
 Långgrynnan (vid Bergögaddarna, Malax), Österbotten, 
 Långgrynnan, Korsnäs, Österbotten, 
 Långgrynnan, Närpes, Österbotten,

Se även
Långgrynnorna
Låggrynnan
Långgrund
Långgrundet
Furuskärs Långgrynnan
Svanörs Långgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar